Le terme ligne L est utilisée pour désigner des lignes de transports en commun :

Métro 
 Ligne L du métro de Los Angeles
 Ligne L du métro de New York

Tramway 
 Ancienne ligne L (Nord)  du tramway vicinal de Bruxelles ;
 Ancienne ligne L (Place Rouppe)  du tramway vicinal de Bruxelles ;
 Ancienne ligne L du tramway de Lille.

Voies ferrées 
 Ligne L du Transilien

Voir aussi 
  

L